est un genre éteint et fossile d'amphibiens temnospondyles qui vécurent durant l'Assélien au tout début du Permien inférieur, soit il y a environ entre  à  millions d'années. 

Ils sont connus principalement en Allemagne en Rhénanie-Palatinat, en particulier près de la ville d'Odernheim am Glan où les calcaires intercalés dans les grès rouges du Rotliegend sont riches en amphibiens fossiles, au point qu'ils ont été appelés les « calcaires à stégocéphales ».

Par son grand nombre de fossiles et leur qualité, c'est l'un des tétrapodes les mieux connus du Paléozoïque.

Description 
À l'âge adulte, Sclerocephalus pouvait atteindre une longueur de . C'est un animal au corps allongé avec une queue aplatie latéralement qui indique une vie à dominante aquatique.

Le crâne de l'animal montre l'emplacement d'une glande pinéale. Sa denture est constituée d'une rangée de dents pointues sur les mâchoires supérieure et inférieure et, en arrière, trois paires de dents palatines.

Paléobiologie 

A partir du contenu stomacal fossilisé, on a pu déterminer l'alimentation de Sclerocephalus qui se composait principalement de poissons du genre Paramblypterus, mais aussi d'amphibiens (Branchiosaurus, Micromelerpeton) et de têtards d'amphibiens.

Classification 
La classification phylogénétique de Sclerocephalus n'est pas encore certaine : après avoir été considéré comme un éryopoïde basal proche du genre Onchiodon par J. A. Boy en 1990, il a été placé en 2009 par Schoch & Witzmann en position basale chez les Stereospondylomorpha :

Bibliographie 
  Schoch, R.R. 2003. « The early larval ontogeny of the Permo-Carboniferous temnospondyl Sclerocephalus », Palaeontology, 46, 1055-1072.

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques
 Ichthyostega
 Eryops
 Temnospondyli

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1847